Johann Nahl kan syfta på:

* 
 Johann Samuel Nahl (1664–1727), tysk konstnär